Het WTA-tennistoernooi van Doha (officieel Qatar Total Open) van 2006 vond plaats van maandag 27 februari tot en met zaterdag 4 maart 2006 in de Qatarese hoofdstad Doha.

Het was de zesde editie van het toernooi, en het viel in de categorie Tier II. Er werd gespeeld op de hardcourt-buitenbanen van het Khalifa International Tennis & Squash Complex, waar in december van dat jaar ook het tennistoernooi van de Aziatische Spelen zouden worden gehouden.

Enkelspel 
Titelhoudster Maria Sjarapova was haar titel niet komen verdedigen. De als eerste geplaatste Française Amélie Mauresmo bereikte de finale, zonder een set te verliezen – ze greep echter net naast de titel. Ook het tweede reekshoofd Nadja Petrova uit Rusland bereikte de finale zonder setverlies. In de eindstrijd tegen Mauresmo liet zij evenmin een set vallen. Petrova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Doha op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2006. Zij won US$ 95.500 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Alicia Molik en Francesca Schiavone had de eerste zich niet voor het toernooi ingeschreven. Schiavone speelde samen met Květa Peschke – zij wonnen hun openingspartij, maar lieten verstek gaan voor de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Jelena Lichovtseva en Vera Zvonarjova, bereikte de halve finale – daarin moesten zij hun meerdere erkennen in het ongeplaatste Chinese koppel Li Ting en Sun Tiantian, dat daarmee zonder setverlies naar de finale mocht.

In de eindstrijd werden de Chinese dames evenwel in twee sets verslagen door het als derde geplaatste duo Daniela Hantuchová / Ai Sugiyama. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Japanse Sugiyama had daarnaast al dertig dubbelspeltitels met andere partners; de Slowaakse Hantuchová vijf.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Doha 2006
Doha